Michael Kronberger ist der Name folgender Personen:

* Michael Kronberger der Ältere († nach 1596), deutscher Amtsschösser (Freiberg, Dresden)
 Michael Kronberger der Jüngere († 1603), deutscher Amtsschösser (Freiberg)